Manuel Barros (1880 - 1973) foi um botânico argentino.

Trabalhou com as famílias botânicas Poaceae, Juncaceae e Cyperaceae.

Existem 163 registros no IPNI sobre suas identificações e nomeações de novas spp.

Habitualmente publicava em: 
 Anales Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia"
  Bol. Soc. Argent. Bot.
 Darwiniana
 Hickenia
 Anales Mus. Nac. Montevideo
 Lilloa
 Revista Mus. La Plata, Secc. Bot.

Algumas publicações
 1942. Notas ciperológicas II. Darwiniana 6: 122-126.
 1945. Ciperáceas argentinas I-IV.  Anales, Botanica, Publicacion, Nº 80, 84, 85, 87. 479 pp. ; ill.n&b
 1953. Las Juncáceas de la Argentina, Chile y Uruguay. Darwiniana, 10 (3): 279-460. 179 pp.
 1960. Las Ciperáceas del Estado de Santa Catalina. Sellowia, 12: 181-450. Series. 269 pp. ; ill.n&b

Homenagens
A variedade Carex vallis-pulchrae var. barrosiana foi nomeada em sua honra.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina